Erik Söderberg kan avse flera personer:
 Erik Natanael Söderberg (1869–1937), journalist, redaktör och skald
 Erik Söderberg (jurist) (1888–1972), verksam i Hj. Söderberg AB, Uppsala samt ledamot av Musikaliska akademien
 Eric Söderberg (1909–1962), konstnär
 Erik Söderberg (företagsekonom) (1926–2009), verksam i Söderberg & Haak AB, Ratos AB och Nordiska kompaniet